Elkhead ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkhead (Colorado)
 Elkhead (Missouri)
 Elkhead (Oregon)
 Elkhead (Tennessee)